Древоеды  — семейство насекомых из отряда жесткокрылых. К семейству относят около 1600 видов.

Описание 
Усики 11-члениковые. Мелкие и средние жуки длиной от 2 до 30 мм. Личинки развиваются в древесине, для некоторых видов характерен гиперметаморфоз.

Распространение 
Повсеместно: Неарктика, Палеарктика, Неотропика, Афротропика, Ориентальная и Австралийская области. В Литве описаны 8 видов.

Палеонтология 
В ископаемом состоянии известны с юрского периода. Большинство ископаемых видов семейства описаны из бирманского и балтийского янтарей.

Примечания

Литература 
 Muona, J. 1993. Review of the phylogeny, classification and biology of the family Eucnemidae (Coleoptera). Entomologica Scandinavica, Supplement No. 44, 133 pp.

Ссылки 
 Атлас семейства Eucnemidae (= Melasidae) фауны России 
 Family Eucnemidae
 http://delta-intkey.com/elateria/www/eucn.htm 

Семейства насекомых